Premier snark de Celmins-Swart
 Second snark de Celmins-Swart